Ермосиљо () је град у Мексику у савезној држави Сонора. Према процени из 2005. у граду је живело 641.791 становника.

Географија

Клима

Становништво 

Према подацима са пописа становништва из 2010. године, град је имао 715.061 становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мексичка насеља

Градови у Мексику
Википројект географија/Насеља у Мексику